Stillahavsflotta kan syfta på:

Stillahavsflottan (USA) – den amerikanska flottans örlogsflotta som är baserad i Stilla havet
Stillahavsflottan (Ryssland) – den ryska marinens flotta baserad i Stilla havet tidigare Sovjetunionen
Stillahavsflottan (Storbritannien) – Storbritannien flotta i Stilla havet 1944–1945